Gualdón puede referirse a:
 el nombre común de la planta Reseda lanceolata;
 el nombre común de la planta Reseda lutea;
 el nombre común de la planta Reseda media;
 el nombre común de la planta Reseda phyteuma;
 el nombre común de la planta Reseda suffruticosa; 
 el nombre común de la planta Reseda undata.